Born to Kill (1947), een film van Robert Wise
Born to Kill (miniserie), Britse miniserie uit 2017 
Nato per uccidere, een film van Antonio Mollica
Cockfighter, een film van Monte Hellman